Дітмар фон Айст () — мінезингер із Верхньої Австрії. Представник придунайської поезії, а відтак раннього німецького мінезангу.

Біографія 
Про життя Дітмара відомо дуже мало. Вже з 1139 року в тогочасних рукописах Зальцбурга, Регенсбурга та Відня фігурують згадки про якогось Дітмара фон Айста. Цілком можливо, що прізвище Айст походить від назви однойменної річки — лівої притоки Дунаю. Близько 1125 року рід фон Айстів засвідчується документально у Верхній Австрії, де сьогодні є руїни маєтку цього роду, а в Айстерсгаймі — обведений ровом замок, який побудували близько 1136 року. Через хронологічні причини неможливо встановити, чи згаданий у цих документах фрайгерр (барон) Дітмар де Айст () насправді був поетом. Також є велика ймовірність, що засвідчений документально Дітмарус де Аґаста (), який помер близько 1171 року, і є нашим поетом-мінезингером. Ба більше, в документах трапляються різні написання прізвища: Айст () та Ейст (). Після того, як із родової лінії фон Айстів виокремилася лінія фон Айстерсгаймів, в документах також згадується ім'я Дітмар (1299 р.). Через це дуже важко встановити справжню особу поета. В «Короні» ( 1220 р.) Генріха фон Тюрліна оплакується смерть поета.

Твори 
Дітмару приписують цілий ряд пісень, однак тільки невелику частину з них можна з цілковитою впевненістю зарахувати до його авторства. Це 16 пісень, що складаються з 42 строф і належать до раннього періоду мінезангу. Його твори є наче містком між некуртуазною та куртуазною формами. Поет одним із перших почав використовувати рефрен та вексель ( — літературний засіб, який полягає в чергуванні строф із чоловічими і жіночими римами або ж чергування монологу автора зі звертаннями до іншої особи — зазвичай коханої/коханого, читача тощо.).

Тематика пісень — стосунки між чоловіком і жінкою (любов, стосунки, партнерство). Одні пісні написані з точки зору чоловіка, а інші — жінки. Жінка займає сильну позицію, вона сама на свій розсуд вибирає собі партнера (наприклад, «Там жінка одненька стояла» ()).

Дітмару належить перший збережений «таґелід» (), тобто «пісня дня» — «Прокинься, милий, час наспів!»:

Примітки

Джерела

Тексти 
 Hugo Moser, Helmut Tervooren (Bearb.): Des Minnesangs Frühling. 38., erneut revidierte Auflage. Hirzel, Stuttgart 1988, ISBN 3-7776-0448-8, S. 56-69.

Інші 
 Joachim Bumke: Geschichte der deutschen Literatur im hohen Mittelalter, München 1990, pp 85–86 ISBN 3-423-04552-3
 Hans Fromm (ed): Der deutsche Minnesang: Aufsätze zu seiner Erforschung, Vol 1, Darmstadt 1961; Vol 2 (= Wege der Forschung; Band 608), Darmstadt 1985 ISBN 3-534-08604-X
 Rolf Grimminger: Poetik des frühen Minnesangs, (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters; vol 27), München 1969
 Andreas Hensel: Vom frühen Minnesang zur Lyrik der Hohen Minne: Studien zum Liebesbegriff und zur literarischen Konzeption der Autoren Kürenberger, Dietmar von Aist, Meinloh von Sevelingen, Burggraf von Rietenburg, Friedrich von Hausen und Rudolf von Fenis, Frankfurt am Main 1997 ISBN 3-631-31138-9
 Fritz Peter Knapp: Deutschsprachiges Schrifttum, in: Anna M. Drabek (Redaktion), Österreich im Hochmittelalter (907 bis 1246), (= Veröffentlichungen der Kommission für die Geschichte Österreichs/Österreichische Akademie der Wissenschaften; Band 17), Wien 1991, pp 505—526 ISBN 3-7001-1861-9
 
 Alfred Romain: Die Lieder Dietmars von Eist, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 37 (1912), pp 349—431, 565
 Günther Schweikle: Minnesang, (= Sammlung Metzler; vol 244), 2., corrected edition Stuttgart 1995 ISBN 3-476-12244-1
 Helmut Tervooren: Dietmar von Aist, in: Verfasserlexikon, vol 2, 2nd edition Berlin [and elsewhere] 1980, Spalte 95-98 ISBN 3-11-007699-3
 Codex Manesse. Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift, edited and explained by Ingo F. Walther, Frankfurt a.M 1989 ISBN 3-458-14385-8
 Herbert Zeman (Hg.): Literaturgeschichte Österreichs: von den Anfängen im Mittelalter bis zur Gegenwart, Graz 1996 ISBN 3-201-01650-0

Посилання 
 
 Альба. Переклад Первомайського 
 Разставанье .Д. Минаевъ. 
 Тексти Дітмара 
 Дітмар фон Айст  — Тексти на eLib Austria
 Дітмар в Манесському Кодексі
 Пісні Дітмара в Манесському Кодексі 
 Дітмар фон Айст, дискографія  із medieval.org

Поети XII століття
Мінезингери
Література середньовіччя